Karlstein am Main, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Karlstein an der Thaya, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Kasteel Karlstein, een kasteel in Tsjechië
Karlštejn, de Tsjechische stad waarin het kasteel is gebouwd.
Karlstein (Bad Reichenhall), een gehucht in de Duitse deelstaat Beieren